Il singolare del torneo di tennis ATP Barcellona 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paolo Bertolucci che ha battuto in finale Jun Kuki 6-1 3-6 6-1 7-6.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Barcellona 1976